Monuments – gruppo musicale italiano
 Monuments – gruppo musicale britannico
 Monuments – compilation degli Edguy del 2017

Pagine correlate 
 Monument